Флаг Верхнеланде́ховского района — официальный символ Верхнеландеховского муниципального района''' Ивановской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 18 октября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2623.

Флаг Верхнеландеховского муниципального района составлен на основании герба Верхнеландеховского муниципального района, правил и соответствующих традиций геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: голубой — в 5/18 полотнища и белой — в 13/18 полотнища; посередине белой полосы изображены две красные жар-птицы из герба района».

Обоснование символики 
Верхнеландеховская земля имеет интересную историю и богатые традиции. Земли современного района в разное время составляли часть Ростово-Суздальского, Нижегородско-Суздальского, Московского княжеств. Крупнейший населённый пункт, центр современного района — посёлок Верхний Ландех назван по реке Ландех, на которой он расположен. Река, давшая название району, отражена на флаге голубой полосой.

Одними из традиционных ремёсел, развитых исстари в регионе, являются льноводство и строчевышивальный промысел, показанные на флаге красными жар-птицами, характерными для сюжетов местных мастериц-вышивальщиц. Жар-птица — традиционный символ света, исцеляющего тепла, богатства и удачи.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности.

Примечания 

Флаги с изображением птиц